Ojo puede designar:

Biología
 al ojo, órgano que detecta la luz, base del sentido de la vista;
 al ojo de los cefalópodos;
 al ojo compuesto de los artrópodos;
ojo esquizocroal, tipo de ojos compuestos formados por varias lentes separadas por un material llamado esclerótida
 al ojo humano, órgano de visión de los seres humanos;
 al ojo parietal, un órgano fotorreceptor presente en algunos vertebrados primitivos;
 al ojo simple u ocelo.
ojos de perla, familia Scopelarchidae de peces marinos

Geografía
 al Área del Gobierno Local de Ojo, parte del estado de Lagos, en Nigeria
Ojo Guareña, complejo kárstico situado en España, formado por más de 100 km de galerías
Ojo Amarillo (Nuevo México), lugar designado por el censo ubicado en el condado de San Juan en el estado estadounidense de Nuevo México
Ojos-Albos, municipio de España perteneciente a la provincia de Ávila
Ojos Negros, localidad y municipio español perteneciente a la Comarca del Jiloca
Ojos del Caburgua pozos de agua de gran belleza de la comuna de Pucón, Región de la Araucanía, Chile, cerca del Lago Caburgua.
Ojos de Moya, río de la península ibérica
Ojo de Agua, varias localidades

Medicina y veterinaria
 al ojo morado, una equimosis alrededor del ojo comúnmente debida a una herida en el rostro;
 al ojo rojo, un término no específico, con el que se designa en medicina un enrojecimiento en la porción anterior del ojo;
Ojo cereza, prolapso de la glándula de la membrana nictitante canina

Ingeniería
 al ojo de puente, cada una de las bóvedas formadas por los arcos de un puente;
Ojo del Canal, puente y acueducto de Zaragoza sobre el río Huerva

Servicios de inteligencia
 Cinco ojos.  Coalición de agencias de espionaje lideradas por la NSA de Estados Unidos y que incluyen agencias de 5 países anglófonos.
 Nueve ojos. Coalición de agencias de espionaje lideradas por la NSA de Estados Unidos, formado por agencias de 9 países. En 2001 fue ampliada a 14 países y pasó a denominarse Catorce ojos. En principio, principalmente dedicada a espiar a la Unión Soviética.
 Catorce ojos. Coalición de agencias de espionaje lideradas por la NSA de Estados Unidos, formado por agencias de 14 países. Principalmente dedicada a asuntos de terrorismo.
 Diez ojos. Coalición de agencias de espionaje lideradas por la NSA de Estados Unidos y que incluyen 10 países. Dedicada a asuntos de relacionados con Asia-Pacífico.

Simbolismo y superstición
 al ojo apotropaico, una pintura simbólica de uno o más ojos que se usan como amuleto; * al sistema de televisión bajo demanda Ojo;
 al Ojo de Horus, o Udyat, un antiguo símbolo de características mágicas
Ojo de la providencia, símbolo interpretado como la vigilancia de Dios sobre la humanidad
 al mal de ojo o aojamiento, un fenómeno supersticioso;
 al tercer ojo que, según en qué contextos, puede tener varias acepciones;

Varios
 al ojo de un ciclón, la región central y más calmada de los ciclones tropicales;
 a una jugada en el Go;
 al Ojo de Halcón, un superhéroe de la Marvel Comics;
 al Ojo de Halcón, también conocido como ojo de águila, sistema informático usado en críquet, tenis y otros deportes para seguir la trayectoria de la bola;
 al ojo mágico, una válvula termoiónica;
 al ojo negro, una grasa que se aplica en forma de parche rectangular debajo de los ojos;
 al ojo de tigre, un mineral de colores pardos y amarillentos;
 al ojo de buey, orificio circular practicado en los mamparos exteriores de los barcos.
 al término náutico, ojo.
Ojo de pez, objetivo con ángulo de visión extremadamente grande